England – endonimo dell'Inghilterra (Regno Unito)
 England – città della Contea di Lonoke, Arkansas (Stati Uniti d'America)
 England – album degli Amazing Blondel del 1972

Persone 
 Anthony England – astronauta statunitense
 Edward England – pirata inglese
 Gordon Richard England – politico statunitense
 Lynndie England – militare statunitense
 Mike England – allenatore di calcio ed ex calciatore britannico, nazionale gallese
 Paul England – pilota automobilistico australiano
 Rupert England – militare ed esploratore britannico
 Ruth England – personaggio televisivo e conduttrice televisiva britannica